Gmina Waterford (hrabstwo Clay)
 Gmina Waterford (hrabstwo Clinton)

Zobacz też